Front Środkowy (1920)  – związek operacyjny Wojska Polskiego utworzony w trakcie wojny polsko-bolszewickiej 1920.
 Front Środkowy (1939) − związek operacyjny Wojska Polskiego improwizowany w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku.